De Grand Prix Formule 1 van Nederland 1971 werd verreden op 20 juni op het circuit van Zandvoort. Het was de vierde race van het seizoen.

Uitslag

Statistieken

1971
Nederland